Urik – villaggio russo nell'Irkutskij rajon
 Urik – fiume russo nell'oblast' di Irkutsk
 József Urik (1897 – ...) – calciatore ungherese